Adriano Tedoldi (1952-2018) – calciatore italiano
 Davide Tedoldi (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vojmir Tedoldi (1919-1984) – giornalista italiano